

Lugares
 Gargallo - uma comuna italiana na província de Novara, Piemonte
 Gargallo - um município da província de Teruel, Aragão, Espanha
 Priolo Gargallo - uma comuna italiana na província de Siracusa, Sicília

Pessoas
 Pablo Gargallo (1881-1934) - um escultor e pintor espanhol.

Ver também-
 Gargalo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos